Argonaut (studentenvereniging), studentenvereniging van de Antwerp Maritime Academy
 een der Argonauten, de bemanning van het mythologische schip Argo
 Argonauten (biologie) (Argonauta), een inktvissengeslacht, zie bijvoorbeeld Argonauta argo, het schippertje
 Argonaut Software, een Britse ontwikkelaar van computerspellen